Esteban González – calciatore argentino
Esteban González – giocatore di calcio a 5 argentino
Carlos Esteban González – calciatore argentino nato nel 1927
Esteban Nicolás González – calciatore argentino nato nel 1978
Esteban González  – calciatore uruguaiano nato nel 1991